Handout (wręcznik, rozdawka) – materiały pomocnicze w formie ulotki, rozdawane słuchaczom w czasie wystąpień publicznych, takich jak wykłady, prezentacje, odczyty czy referaty w celu ułatwienia zrozumienia i zapamiętania treści wystąpienia.

Handout może zawierać: kopie dokumentów, tabele danych, schematy, ilustracje, a także może zawierać streszczenie wystąpienia - najczęściej w punktach. Właściwie zredagowany ułatwia przyswojenie treści, a także może zastąpić notatki z wystąpienia.

Przypisy 

Metody nauczania
Komunikacja

da:Handout
de:Thesenpapier
ja:ハンドアウト